Садык Шер-Нияз () — общественный деятель Кыргызской Республики, кинорежиссер, продюсер, основатель Общественного фонда «Айтыш», литературного клуба «Калемгер», киностудии «Айтыш Фильм», Международного кинофестиваля «Кыргызстан — страна короткометражных фильмов», Всемирного кинофестиваля Азиатского кино в Лос-Анджелесе. Один из основателей Kинопремии Ак Илбирс. 2011-2015- году председатель Союза кинематографистов Киргизии. Заслуженный деятель культуры Кыргызской Республики (2011).

Биография 
Садык Шер-Нияз родился 10 марта 1969 года, в селе Чон-Капка, Таласской области, Кыргызской Республики. По национальности кыргыз. Женат, отец троих детей.

Образование 
 2007—2009 гг. — Высшие курсы сценаристов и режиссёров (мастерская Владимира Хотиненко, Павла Финна, Владимира Фенченко)
 1994—2000 гг. — Киргизский национальный университет имени Жусупа Баласагына (КГНУ), юридический факультет, специальность: юрист-правовед
 1983—1987 гг. — Фрунзенский машиностроительный техникум, специальность: техник-технолог

Трудовая деятельность 
 1996—1998 — ЧП «АЧЕКЕЙ», директор
 1994—1996 — ПКФ «ШЕР», юрист-консультант

Политическая деятельность 
 2015 – Депутат ЖК КР VI созыва от фракции "Ата Мекен" 
 2015 – Председатель комитета по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению
 2012—2013 — Сопредседатель политической партии «Замандаш-Современник»
 2010 — Министр культуры и информации КР
 2010 — Член Консультативного Совета при председателе Временного правительства Киргизии
 2010 — Член Консультативного Совета при Президенте КР
 2006 — Член Конституционного Совещания
 2005 — Член Государственной комиссии по стабилизации общественно-политической ситуации в КР
 2004—2007 — Избран Жогорку Кенешом Заместителем Омбудсмена (Акыйкатчы) Кыргызской Республики (подал в отставку по собственному желанию)
 1998—2004 — Помощник депутата Законодательного собрания Жогорку Кенеша Кыргызской Республики.

Общественная деятельность 

 2011-2015 — Председатель Союза кинематографистов Кыргызстана

 Основатель:
 2015 — Всемирного кинофестиваля Азиатского кино в Лос-Анджелесе (США)
 2011 — МКФ «Кыргызстан — страна короткометражных фильмов»
 2006 — Киностудии «Айтыш Фильм»
 2004 — Литературного клуба «Калемгер»
 2001 — Общественного фонда «Айтыш»
 Член:
 Редколлегии газеты «Кыргызстан маданияты»
 Национального союза писателей Кыргызстана
 Ассамблеи культурных деятелей Кыргызской Республики.

Творческая деятельность 
Продюсер фильмов киргизского и совместного с другими странами производства.

Соавтор книги «Актаңдайлар».

Режиссёр фильмов

 2014 — «Курманжан Датка» 
 2007 — «Первый кадр» 60 мин;
 2008 — «Пусть не погаснет звезда Чынгыза» 10 мин;
 2009 — «Аян» 10 мин;
 2009 — «Форс Мажор» 6 мин.

Автор сценария фильмов
 2017 — «Песнь древа» (соавтор А.Дайырбеков);
 2007 — «Парз»  23 мин. (соавтор Т. Бирназаров);
 2007 — «Первый кадр» 60 мин. (соавтор М. Алыкулов);
 2007 — «Цветок» 4 мин;
 2009 — «Аян» 10 мин;
и другие.

Награды и звания 
 Медаль «Данк» (2016). 
 Орден Достык II степени (2021, Казахстан).
 Заслуженный деятель культуры Кыргызской Республики (2011).
 Государственная премия имени Токтогула Сатылганова (2018). 
 Почётный знак «За заслуги в развитии культуры и искусства» (27 ноября 2014, Межпарламентская ассамблея СНГ) — за значительный вклад в формирование и развитие общего культурного пространства государств — участников Содружества Независимых Государств, реализацию идей сотрудничества в сфере культуры и искусства.

Примечания

Ссылки 
 

Сценаристы Киргизии
Кинорежиссёры Киргизии
Государственные деятели Киргизии
Послы Киргизии во Франции
Заслуженные деятели культуры Киргизии